Diospyros engleri är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Robert Louis August Maximilian Gürke. Diospyros engleri ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
engleri